Berkhout steht für:

 Berkhout (Niederlande), eine niederländische Ortschaft in der Provinz Noord-Holland

Familienname folgender Personen:
 Anna Christina Witmond-Berkhout (1870–1899), niederländische Schriftstellerin
 Christine Marie Berkhout (1893–1932), niederländische Pilzkundlerin
 Darby Berkhout (* 1966), kanadischer Ruderer
 Lobke Berkhout (* 1980), niederländische Seglerin
 Nicolaus Berkhout (1813–1892), niederländischer Genre- und Landschaftsmaler
 Thomas Berkhout  (* 1984), niederländischer Radrennfahrer